Municipio de Grange puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grange (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Grange (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Grange (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.